Vànino (Khabàrovsk), municipi del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Vànino (Perm), municipi del territori de Perm, a Rússia